Sultanabad, antic nom d'Arak (Iran), ciutat a l'oest del país
 Sultanabad, antic nom de Paghakn, ciutat d'Armènia
 Soltanabad, antic nom d'Eqbaliyeh, ciutat de l'Iran 
 Oldjeitu-Sultanabad ciutat persa fundada al començament del  per Oldjeitu a l'estepa de Mughan a la riba del Kur 
 Sultanabad (Andhra Pradesh), mandal del districte de Karimnagar, a Andhra Pradesh, Índia 
 Sultanabad (Karachi), barri de Karachi, Pakistan 
 Soltanabad (Azerbaidjan), municipalitat del districte (rayon) de Saatly a l'[Azerbaidjan]
 Soltanabad (Khorasan), població de la província de Razavi Khorasan, a l'Iran